Durante ist der Familienname folgender Personen:

 Adriano Durante (1940–2009), italienischer Radrennfahrer
 Ambra Durante (* 2000), italienisch-deutsche Zeichnerin
 Andrew Durante (* 1982), australisch-neuseeländischer Fußballspieler
 Anita Durante (1897–1994), italienische Schauspielerin
 Annalisa Durante (1990–2004), italienisches Mafiaopfer
 Annibale Durante, flämischer Maler 
 Balduino Durante (auch Boudewyn Durante), flämischer Maler 
 Carlo Antonio Durante (um 1672–1712), italienischer Maler
 Castore Durante (1529–1590), italienischer Arzt und Botaniker
 Checco Durante (1893–1976), italienischer Schauspieler
 David Durante (* 1980), US-amerikanischer Turner
 Domenico Maria Durante (1879–1944), italienischer Maler
 Faustino Durante (auch Faustino Duranti; 1695–1766), italienischer Maler
 Francesca Durante (* 1997), italienische Fußballspielerin
 Francesco Durante (1684–1755), italienischer Komponist
 Francesco Durante (Mediziner) (1844–1934), deutscher Chirurg
 Giorgio Durante (auch Giorgio Duranti; 1685–1755), italienischer Maler
 Giovanni Durante (1558–1601), italienischer Maler
 Giuseppe Durante, italienischer Bildhauer 
 Hanka Durante (* 1976), deutsche Volleyballspielerin
 Jimmy Durante (1893–1980), US-amerikanischer Entertainer
 Luigi Durante (1879–1944), italienischer Fußballspieler
 Marco Durante (* 1965, Neapel), deutscher Hochschullehrer
 Margaret Durante (auch Maggie Rose; * um 1988), US-amerikanische Countrysängerin
 Nicandro Durante (* 1956), brasilianischer Manager
 Nicola Durante († 1728), italienischer Maler
 Richard Durante (* 1930), kanadischer Politiker
 Silvestro Durante († 1672), italienischer Komponist
 Viviana Durante (* 1967), britische Ballerina

Siehe auch:
 Durant
 Duranti
 Duranty